Афиноген Гавриилович Аргунов (,  — ) — русский военачальник, полковник.
Участник Первой мировой и Гражданской войн.
Участник Белого движения на Востоке России.
Эмигрант.

Образование 
Окончил Енисейское училище, а также Иркутское военное училище в 1906 году. Был произведен в подпоручики 15 июня 1908 года.

В 1911 году держал испытательный экзамен в Академию Генерального штаба.

Участие в Первой мировой войне 
Неоднократно отличился на полях мировой войны, за участие в боях войны был награждён целым рядом орденов:
 орденом Святого Георгия 4-й степени — 28 января 1917 года; 
 орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом;
 орденом Святого Станислава 3-й степени;
 Золотым Георгиевским оружием «За храбрость» (31 июля 1917 года)
Ва время войны был произведен в полковники.

Гражданская война и Белое движение 
Служил в войсках Восточного фронта Российской армии адмирала Колчака.
С 1919 — начальник штаба 4-й Сибирской стрелковой дивизии.
С марта 1920 года — начальник Омской стрелковой дивизии
С весны 1921 года командовал Сибирской стрелковой бригадой, в декабре 1921 года командовал в Приморском полку 2-м белоповстанческим отрядом.

С сентября 1922 года командовал Западно-Сибирским стрелковым отрядом, бывшим 4-м Омским.

В эмиграции 
В Харбине работал учителем географии. Сотрудник газеты «Время».
Председательствовал в Дальневосточном отделе Братства Русской Правды.
Был убит в Харбине в 1932 году Н. А. Мартыновым при неправильном обращении с оружием. Похоронен был на харбинском Новом кладбище. В конце 1950-х, в связи с закрытием харбинских кладбищ, его прах перенесён на кладбище Хуаншань.

Примечания 
2. http://forum.vgd.ru/post/614/84925/p2460667.htm#pp2460667

Литература 
 В. Ж. Цветков. Генерал Дитерихс.

Ссылки 
 

Выпускники Иркутского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Русская армия Колчака
Русские эмигранты первой волны в Китае
Похороненные на кладбище Хуаншань
Погибшие от неосторожного обращения с оружием